Masters 2012 – nierankingowy turniej snookerowy, rozegrany w dniach 15 – 22 stycznia 2012 roku w Alexandra Palace w Londynie.

Obrońcą tytułu był Chińczyk Ding Junhui. Po raz pierwszy od 1989 w turnieju nie wystąpił Stephen Hendry.

W Polsce turniej był transmitowany przez stację Eurosport.

Zawodnicy

Sędziowie 
  Jan Verhaas
  Brendan Moore

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
 141, 125 Ronnie O’Sullivan
 140, 121, 107 Judd Trump
 139, 122, 107, 102, 101, 100 Shaun Murphy
 124 Mark Allen
 119, 103, 101, 100, 100 Neil Robertson
 112, 110 Mark Selby
 109 John Higgins
 100 Stephen Lee

Linki zewnętrzne 
 Masters 2012 w serwisie snookerworld.pl

2012 w sporcie
Masters
2012 w Anglii